Яросла́вская — станица в Мостовском районе Краснодарского края. Административный центр Ярославского сельского поселения.

География 
Станица расположена в верховьях реки Фарс, у впадения в него правого притока Псефирь. Находится в 47 км к северо-западу от районного центра — пгт Мостовской и в 145 км к юго-востоку от города Краснодар.

Граничит с землями населённых пунктов: Махошевская на юге, Кужорская и Трёхречный на северо-западе, Славянский на северо-востоке, Новотроицкий на востоке и Костромская на юго-востоке.

Расположена в предгорной зоне, у подножья Лесистого хребта. Средние высоты на территории станицы составляют 265 метров.

История 
В 1861 году на месте черкесского селения Чигеяко (), была основана станица Нижнефарсская. В 1867 году Нижне-Фарсовкая была переименована в Ярославскую. 

Название получила вероятно от города Ярославль, либо от наименования одноимённого пехотного полка (однако неясна её отнесённость к этому полку). 

До 1920-х годов входила в Майкопский отдел Кубанской области. С 1934 по 1962 года являлась административным центром Ярославского района. 

В станице функционирует крупный хлебозавод — «Лукьяновский хлеб». В 2005 году построен один из крупнейших на юге России тепличных комбинатов «Юг-Агро». Площадь теплиц в которых выращивают розы составляет 16га.

Население 

Бо́льшая часть населения станицы — русские (91,2 % в 2002 году).

Известные уроженцы 
 Абарин, Борис Константинович  — советский военачальник, генерал-майор авиации.
 Бедный, Борис Васильевич — русский советский писатель, прозаик. Автор повести «Девчата», по которой была снята популярная одноимённая кинокомедия.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Мостовского района (Краснодарский край)